

Дворець — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Дворець — присілок, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Двірець